Вивільга звичайна (іволга) — єдиний вид птахів родини вивільгових, який гніздиться в помірних широтах Північної півкулі.

 Верхня Іволга — село Іволгинського району в Бурятії.
 Нижня Іволга — село Іволгинського району в Бурятії.

 Іволга Сергій Олексійович (1969—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.